Falga (Haute-Garonne), een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne 
Falga (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie dikkopjes